Fossaria dalli är en snäckart som först beskrevs av F. C. Baker 1907.  Fossaria dalli ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
dalli